Ivan Grigorievitch Bagration-Gruzinsky (en géorgien : იოანე გრუზინსკი), dit Jean II de Géorgie, né le , est un prince géorgien et un général russe.

Biographie 
Né le  en Géorgie, à l'époque dans l'Empire russe, Ivan (Ioan) est le fils du prince Grigol Ivanovitch de Géorgie, proclamé roi de Géorgie en 1812, et de son épouse, la comtesse Varvara Feodorovna Bukrinsky.

Après les décès successifs de son grand-père Ioan, le , et de son père le  suivant, Ivan se retrouve aîné de la famille des Bagrations et ainsi prétendant au trône de Géorgie.

Éduqué, comme son cousin David, avec les princes de sang russes, il est choisi par le tsar comme lieutenant du régiment cavalier de la Garde impériale en 1848, à l'âge de vingt-deux ans. Le , il reçoit le titre de Gruzinsky (de Géorgie) de la part de la Cour de Russie avant de recevoir le prédicat d'Altesse royale le , en même temps que ses cousins. 

Il meurt le  à Saint-Pétersbourg, en désignant comme successeur son cousin David Bagratovitch Bagration-Gruzinsky, déshéritant ainsi ses sœurs Kéthévane et Ekaterine Gruzinskaya.

Famille 
Ivan Grigorievitch épouse le  la princesse Ekaterina Pavlovna von der Pahlen, fille du comte Paul Karl Ernst Wilhelm Philippe von der Pahlen. Il n'a pas d'enfants de cette union.

Naissance en juin 1826
Ivan Grigorievitch
Prince géorgien
Décès en septembre 1880
Décès à 54 ans
Décès à Saint-Pétersbourg
Ivan Grigorievitch
Général de l'Empire russe
Prétendant au trône de Géorgie (branche Bagration-Gruzinsky)